Le qualificazioni del singolare de L'Open 35 de Saint-Malo 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Laura Pigossi (qualificata)
  Jessika Ponchet (spostata nel tabellone principale)
  Anastasija Zacharova (primo turno)
  Jaimee Fourlis (qualificata)

  Carole Monnet (ultimo turno) 
  Magali Kempen (ultimo turno) 
  Peangtarn Plipuech (primo turno) 
  Marine Partaud (ultimo turno)

Qualificate 

  Laura Pigossi
  Eri Hozumi

  Estelle Cascino 
  Jaimee Fourlis

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

L'Open 35 de Saint-Malo 2022